

Geografia
Territori britannici d'oltremare
Scrub Island – Isola del territorio di Anguilla
Scrub Island – Isola delle Isole Vergini Britanniche

Stati Uniti
Scrub Island – Florida, Contea di Lake
Scrub Island – Florida, Contea di Osceola
Scrub Island – Georgia, Contea di Glynn
Scrub Island – Georgia, Contea di Ware
Scrub Island – Maine, Contea di Washington